

Patronyme
 Adrian Szczepański, (1963- ), est un ancien joueur de football polonais.
 Jan Szczepański, (1939-2017), est un boxeur polonais.
 Jan Alfred Szczepański, (1902-19991), était un critique de théâtre et de cinéma polonais.
 Piotr Szczepański, (1988- ), est un céiste polonais.
 Sebastian Szczepański, (1995- ), est un nageur polonais.

Homonymie
Homonymie de patronyme